Denti (plurale di dente) può anche riferirsi a:

Cinema 
Denti – film del 2000 diretto da Gabriele Salvatores
Denti – film del 2007 diretto da Mitchell Lichtenstein

Montagne 

Denti d'Ambin
Denti del Broglio
Denti della Vecchia

Persone 
Benedetto Denti – vescovo cattolico italiano
Mino Denti – ciclista italiano
Roberto Denti – scrittore italiano

Personaggi immaginari 
 Dr. Denti – personaggio dei Muppet

Pagine correlate 
Dente (disambigua)
Dent